Хезир (; в Септ. Ηζειρ, Хησειν) — имя двух библейских персонажей:

 Хезир () — священник из дома Ааронова, которому при Давиде выпал 17-й жребий в чреде служения в храме.
 Хезир () — из глав Израильского народа при Неемии, давших письменное обязательство соблюдать Закон.

Примечания 

Персонажи Ветхого Завета